«Монументаль» (), более известный как «Монументаль „У“» () или «Колосо де Ате» () — стадион, расположенный в столице Перу, Лиме. "Монументаль «У» второй по вместитимости стадион в Южной Америке и крупнейший в стране. Буква «У» в названии стадиона указывает на принадлежность команде «Университарио». Кроме того, периодически на данном стадионе выступает сборная Перу. Альтернативное название, «Колосо де Ате», указывает на размер арены и принадлежность к району

История 
Стадион «Монументаль „У“» был заложен на проспекте Пролонгасьон Хавьер Прадо Эсте () 16 января 1991 года и строился на протяжении 1990-х годов. 2 июля 2000 года стадион был открыт матчем «Университарио» против «Альянса Лима», на первой игре присутствовало 54 708 зрителей. Прежний стадион «студентов», имени Теодора «Лоло» Фернандеса, который вмещает лишь 4 тысячи зрителей, стал тренировочной арендой «Университарио».

На протяжении нескольких первых лет функционирования «Монументаль „У“» подвергался санкциям со стороны Федерации футбола Перу, поскольку арена не всегда отвечала соображениям безопасности. В 2004 году «Монументаль „У“» был исключён из числа стадионов, которые принимали Кубок Америки, поскольку Федерация не сумела договориться с «Университарио» о его использовании.

В 2019 году на стадионе состоится первый в истории одноматчевый финал Кубка Либертадорес между аргентинским «Ривер Плейтом» и бразильским «Фламенго».

На стадионе «Монументаль „У“» часто проводятся концерты и массовые шоу. Здесь выступали, среди прочих, Алехандро Санс (2004, 2007, 2010), Карлос Сантана (2006), Брайан Адамс (2008), Megadeth (2008, 2010), Duran Duran, Кайли Миноуг, Энрике Иглесиас (2008), Backstreet Boys, Глория Эстефан, 50 Cent, Пласидо Доминго, Depeche Mode (2009), Бейонсе, Guns N’ Roses, Моби, Placebo, Aerosmith, Fatboy Slim (2010), Стинг, Оззи Осборн, Motörhead, Пол Маккартни, Аврил Лавин, Limp Bizkit, Рики Мартин, Род Стюарт, Бритни Спирс (2011).

Матчи сборной Перу 
Несмотря на то, что главной ареной для сборной остаётся Национальный стадион, на «Монументале» она провела с 2001 по 2009 год 15 матчей.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на wikimapia.org
 Por fin el Monumental es de Universitario
 Статья о стадионе

Здания и сооружения, заложенные в 1991 году
Стадионы, построенные в 2000 году
Футбольные стадионы Лимы